

Населені пункти та їхні частини
 Старкув — село в гміні Клодзко Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Старкув — село в гміні Жепін Слубицького повіту Любуського воєводства
 Старкув — частина міста Кротошин у Кротошинському повіті Великопольського воєводства
 Старкув — частина міста Щецин в Західнопоморському воєводстві

Примітки